Chandler Hill steht für:

 Chandler Hill (Massachusetts), Ort im Worcester County im US-Bundesstaat Massachusetts	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
* Chandler Hill (Windham County, Connecticut, 192 m)	
 Chandler Hill (Windham County, Connecticut, 276 m)	
 Chandler Hill (Franklin County, Maine)	
 Chandler Hill (Oxford County, Maine)	
 Chandler Hill (Somerset County, Maine, 192 m)	
 Chandler Hill (Somerset County, Maine, 318 m)	
 Chandler Hill (Franklin County, Massachusetts)	
 Chandler Hill (Middlesex County, Massachusetts)	
 Chandler Hill (Worcester County, Massachusetts)	
 Chandler Hill (Michigan)	
 Chandler Hill (Grafton County, New Hampshire)	
 Chandler Hill (Sullivan County, New Hampshire)